Майкл Комисарек (; 19 января 1982, Вест-Айслип, штат Нью-Йорк) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 1 раунде под общим 7 номером командой «Монреаль Канадиенс».

3 июля 2013 года «Торонто» выкупил оставшийся год контракт игрока, по которому Комисарек получал 4,5 миллиона долларов в год.

5 июля 2013 подписал контракт с «Каролиной» сроком на один год на сумму 700.000 долларов.

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 19 января
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»